Preto – personaggio della mitologia greca
 Antonio Preto – accademico e avvocato italiano
 Francisco de Barcelos Rolão Preto – politico, giornalista e sindacalista portoghese